vroegere Duitstalige naam voor de huidige Tsjechische gemeente Krasov
 deel van de Duitse gemeente Attenkirchen
 Kronsdorf (Australië), plaats in Australië
 Kronsdorf (kolonie), voormalige Duitse kolonie in Oekraïne, thans deel van Rosiwka